Sinești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Sinești (Iași)
 Sinești (Ialomița)
 Sinești (Vâlcea)